Список эпизодов телесериала «Ординатор», премьера которого состоялась на канале FOX 21 января 2018 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2018 - 2019)

Сезон 3 (2019 - 2020)

Сезон 4 (2021)

Сезон 5 (2021 - 2022)

Сезон 6 (2022 - 2023)

Примечания

Ссылки 

Ординатор